Kammerbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kammerbach (Bad Sooden-Allendorf), Stadtteil von Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Kammerbach (Gemeinde Yspertal), Ortsteil der Marktgemeinde Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich

Gewässer:
 Kammerbach (Alf), linker Zufluss der Alf zwischen Kinderbeuern und Bengel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Kammerbach (Kehrbach), linker Zufluss des Kehrbachs vor Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kammerbach (Ladritschbach), rechter Zufluss des Ladritschbaches im Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Kammerbach (Wipper), linker Zufluss der Wipper in Mansfeld, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Kammbach
 Kammersbach